Mirage är franska för hägring och kan också avse:

 Mirage (stridsflygplan) – en fransk serie av stridsflygplan från Dassault Aviation
 The Mirage – ett berömt hotell i Las Vegas, Nevada, USA
 Mirage Studios – ett serieföretag från USA, berömt för serierna om Teenage Mutant Ninja Turtles
 Mirage (musikalbum) – ett musikalbum med Camel
 Mirage (musikalbum av Fleetwood Mac) – ett musikalbum av Fleetwood Mac, lanserat 1982
 Mirage (låt av Santana) – en låt av Santana från albumet Borboletta
 Mirage (Molly Sandén-låt) – en låtsingel av Molly Sandén
 Mirage (Chris Brown-låt) – en låt av Chris Brown och Nas
 Mirage – en EP-skiva av T-ara, se Day by Day (EP)
 Mirage (sång av Kent) – en sång från albumet Tigerdrottningen av rockbandet Kent
 Mirage – en karta i datorspelet Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)